Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася в матчі другого кола проти Анніки Бек.
Кваліфаєр Коко Вандевей виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Чжен Цзє з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Topshelf Open, Жінки, одиночний розряд
2014